Гарнак () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Гарнак, Адольф фон (1851—1930) — немецкий лютеранский теолог либерального направления, церковный историк, сын Ф. К. Гарнака.
 Гарнак, Александр Леонтьевич (1850—после 1910) — российский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Гарнак, Аксель (1851—1888) — немецкий математик, внесший большой вклад в создание и развитие теории потенциала сын Ф. К. Гарнака.
 Гарнак, Феодосий Карлович (Теодозиус) (1817—1889) — лютеранский богослов.